Contea di Montgomery o Montgomery County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Montgomery – Alabama
 Contea di Montgomery – Arkansas
 Contea di Montgomery – Carolina del Nord
 Contea di Montgomery – Georgia
 Contea di Montgomery – Illinois
 Contea di Montgomery – Indiana
 Contea di Montgomery – Iowa
 Contea di Montgomery – Kansas
 Contea di Montgomery – Kentucky
 Contea di Montgomery – Maryland
 Contea di Montgomery – Mississippi
 Contea di Montgomery – Missouri
 Contea di Montgomery – New York
 Contea di Montgomery – Ohio
 Contea di Montgomery – Pennsylvania
 Contea di Montgomery – Tennessee
 Contea di Montgomery – Texas
 Contea di Montgomery – Virginia